Пођо има више значења:
 Пођо (Алесандрија)
 Пођо (Анкона)
 Пођо (Болоња)
 Пођо (Кјети)
 Пођо (Кунео)
 Пођо (Форли-Чезена)
 Пођо (Ђенова)
 Пођо (Ливорно)
 Пођо (Лука)
 Пођо (Мачерата)
 Пођо (Модена)
 Пођо (Парма)
 Пођо (Павија)
 Пођо (Пјаченца)
 Пођо (Пистоја)
 Пођо (Рим)
 Пођо (Савона)
 Пођо (Терни)